Мала Занха има више значења:

 Мала Занха (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мала Занха (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику